Zhang Liang peut désigner :
 Zhang Liang (Turbans Jaunes) ;
 Zhang Liang (cyclisme) ;
 Zhang Liang (aviron) :
 Zhang Liang (Han de l'Ouest).